Kaon kan syfta på följande:

 Kaon – en subatomär partikel
 Caulnes, kommun, departementet Côtes-d’Armor i regionen Bretagne, Frankrike